

Geografia 
 Canada
 Lakeview – municipalità rurale del Manitoba
 Lakeview No. 337 – municipalità rurale del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Lakeview – città della Contea di DeKalb, Alabama
 Lakeview – città della Contea di Baxter, Arkansas
 Lakeview – città della Contea di Riverside, California
 Lakeview – città della Contea di Catoosa, Georgia
 Lakeview – villaggio della Contea di Montcalm, Michigan
 Lakeview – census-designated place della Contea di Platte, Nebraska
 Lakeview – census-designated place della Contea di Nassau, New York
 Lakeview – villaggio della Contea di Logan, Ohio
 Lakeview – capoluogo della Contea di Lake, Oregon
 Lakeview – città della Contea di Hall, Texas
 Lakeview – census-designated place della Contea di Grant, Washington

Pagine correlate 
Lake View